Homes ist der Familienname folgender Personen:
 A. M. Homes (* 1961), US-amerikanische Autorin
 Alexander Markus Homes (* 1959), deutscher Autor